En Pologne, Wronów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Wronów, un village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Wronów, un village du powiat de Krotoszyn,
 Wronów, un village du powiat de Pleszew.

dans la voïvodie de Lublin :
 Wronów, un village du powiat de Lublin,
 Wronów, un village du powiat de Puławy.

dans la voïvodie d'Opole :
 Wronów, un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Wronów, un village.